Könnyű testi sértés – Szomjas György rendező 1983-ban bemutatott filmje.
A testi sértés mint büntetőjogi kategória egyik altípusa.